Deux navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de Medusa :
le , une corvette de la classe Nymphe lancée en 1864 ;
le , un croiseur léger de la classe Gazelle lancé en 1900.

Medusa